Horvátország
Bukevje falu Orle községben Zágráb megyében
Bukevje falu Szentivánzelina községben Zágráb megyében